Amos Bronson Alcott (1799-1888), een Amerikaans filosoof, leraar, pedagoog, abolitionist en verdediger van vrouwenrechten
 Amy Alcott (1956), een Amerikaans golfspeelster
 Chemmy Alcott (1982), een Brits alpineskiester
 Dylan Alcott (1990), een Australisch voormalig basketballer en rolstoeltennisspeler
 Louisa May Alcott (1832-1888), een Amerikaans schrijfster
 Alcott (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genoemd naar Louisa May